Tigercat kan avse:
Grumman F7F Tigercat – ett amerikanskt jaktflygplan konstruerat på 1940-talet.
Tigercat – en landbaserad variant av luftvärnsroboten Sea Cat.